Ribaritsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Рибарица) :
Ribaritsa, village bulgare de l'obchtina de Teteven, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Ribaritsa, village bulgare de l'obchtina d'Etropole, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).